Михаї́л І — легендарний митрополит Київський (988—992), який охрестив Русь за правління князя Володимира. Традиційно вважається першим головою Київської митрополії Константинопольського патріархату, проте історичність самої особи сумнівна. Невідомий у першоджерелах X—XI століття. Вперше побіжно згадується в так званому «Церковному статуті Володимира», пам'ятці XII—XIII століття. На основі цієї згадки постала православна література, що рясніла міфами про життя Михаїла.

У пізній церковній літературі його походження визначається по-різному: ассирієць, болгарин, серб. Щодо періоду діяльності святителя, то тут думки теж розбігаються. Одні історики кажуть, що він жив у IX столітті, коли Константинопольську патріаршу кафедру очолював Фотій, інші відносять період правління митрополита Михаїла до часів Хрещення Русі, тобто X століття.

Нетлінні мощі митрополита Київського Михаїла деякий час перебували в печерах Києво-Печерської Лаври, а потім були перенесені у Велику Печерську церкву — Свято-Успенський собор.

Історичність 
Історичність особи Михаїла, так само як і факт обіймання ним митрополії ставиться істориками під сумнів. Вперше він згадується в так званому «Церковному статуті Володимира» XII—XIII століття, як сучасник великого київського князя Володомира та константинопольського патріарха Фотія:.

Ця згадка є міфом, оскільки час життя Фотія і Володимира різниться на шістдесят років. На думку А. В. Поппе її поява є результатом домислів упорядників «статуту», які помилково ототожнили Михаїла Синкелла, автора скороченого символа віри, із «першим руським митрополитом».

На думку М. Ю. Брайчевського, який висунув гіпотезу «Аскольдового хрещення Русі», Михайло був сучасником Фотія, духовною особою, яку патріарх призначив у супровід новонаверненим русам. Проте і в цьому випадку нема підстав вважати Михаїла митрополитом.

Примітки

Джерела 
 Закревский Н. В. Описание Киева. Москва, 1868, Т. 2, с. 502—506.
 Поппэ А. В. Митрополиты Киевские и всея Руси (988—1305 гг.) // Щапов Я. Н. Государство и церковь Древней Руси X—XIII вв. Москва: Наука, 1989. С. 191—206.
 Жарких М. Фальшиві київські мощі «святої Варвари» або Михайлівські легенди в історії Києва. Нариси київського мракобісія 16–21 ст.  — К., 2012. — 46 с.

Митрополити Київські
Святі України
Православні святі